Межурки — посёлок в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Азлецкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Азлецкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 76 км, до центра муниципального образования Поповки — 22 км. Ближайшие населённые пункты — Междуречье, Кулешиха, Дор.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР поселок Уфтюгского леспромхоза переименован в Межурки.

Население

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района